Die Gabe steht für:

 eine Abhandlung des französischen Ethnologen Marcel Mauss (Essai sur le don, 1924), vgl. Schenkökonomie.
 einen Roman von Vladimir Nabokov (Dar, unvollständig 1937–1938, vollständig 1952; engl. The Gift, 1963)
 eine kulturwissenschaftliche Abhandlung von Lewis Hyde (1983), deutsch 2008
 einen Roman der australischen Schriftstellerin Alison Croggon (The Gift, 2003 [in den USA: The Naming]), deutsch 2007
 eine Episode der Serie Star Trek Voyager
 eine türkische Fernsehserie (im Original: Atiye) aus dem Jahr 2019